O Arquivo Municipal de Piraí é o principal arquivo público da cidade de Piraí. Localizado no anexo da APAE, o arquivo é pequeno e fica próximo ao bairro Casa Amarela.

Ligações externas
História do Café no Brasil Imperial

Arquivos públicos do Rio de Janeiro
Cultura de Piraí